O Tênis simples feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2014 foi disputado entre 20 e 24 de Agosto no Instituto do Desporto de Nanquim em Nanquim, China. A chinesa Xu Shilin foi Ouro, seguida de Iryna Shymanovich, prata pela Bielorrússia). A lituana Akvilė Paražinskaitė foi medalha de Bronze.

Resultados

Finais

Metade superior

Metade inferior

Referências 

Eventos de tênis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014